Camden County ist der Name mehrerer Countys in den Vereinigten Staaten:

Camden County (Georgia)
Camden County (Missouri)
Camden County (New Jersey)
Camden County (North Carolina)